Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für deutsche Schachbundesliga der Frauen 1999/2000 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Vereine schöpften das Meldekontingent komplett aus, der USV Halle meldete 13 Spielerinnen, Fortuna Regensburg und Rotation Berlin je 12, der SK Holsterhausen 10 und der SC Leipzig-Gohlis sogar nur 9. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Die Rodewischer Schachmiezen kamen mit 7 Spielerinnen aus, während der SK Turm Emsdetten die meisten Spielerinnen einsetzte, nämlich 12. Insgesamt kamen 105 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 27 alle Wettkämpf bestritten.

Erfolgreichste Spielerin der Saison war Marta Litinskaja (Krefelder SK Turm) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Einen halben Punkt weniger holten Jana Jacková (Dresdner SC), Veronika Werner (Karlsruher SF) und Constanze Jahn (USV Halle), wobei Jacková 10 Partien spielte, Werner und Jahn je 11. Keine Spielerin erreichte 100 %, prozentual war Claudia Meißner (Dresdner SC) mit 6 Punkten aus 7 Partien am erfolgreichsten. 

Älteste Spielerin der Saison war die bei Fortuna Regensburg spielende Milka Ankerst (* 1942), jüngste Spielerinnen waren die 1986 geborenen Franziska Beltz (SC Leipzig-Gohlis) und Bianca Muhren (SK Turm Emsdetten).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

SV Fortuna Regensburg

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

SV Chemie Guben

SK Turm Emsdetten

SK Holsterhausen

SC Leipzig-Gohlis

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

SSV Rotation Berlin

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Wegen eines Verstoßes gegen die Turnierordnung wurden die Wettkämpfe der Karlsruher SF gegen den SC Leipzig-Gohlis und den Krefelder SK jeweils 0:6 gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Einzelergebnisse berücksichtigt.
 Katrin Döhmen hieß bis zur Saison 1998/99 Katrin Jahnke.
 Martina Holoubkova heißt seit der Saison 2000/01 Martina Kořenová.
 Petra Krupková heißt ab der Saison 2000/01 Petra Mazakova.
 Bergit Barthel heißt seit der Saison 2000/01 Bergit Brendel.
 Anja Ehrke heißt seit der Saison 2000/01 Anja Hegeler.
 Der Stichkampf um den Titel ist nicht berücksichtigt, dessen Einzelergebnisse lauten:

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 

 Schachkalender 2000. Edition Marco, Berlin 1999, ISBN 3-924833-40-0.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000